Kisfalud kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Mihályi, ort, Győr-Moson-Sopron, 
 Kisfalud (Székesfehérvár), Fejér, 
 Kisfalud (ort), Győr-Moson-Sopron, 

Robotskapade Ungernförgreningar